Ла Нуева има више значења:

 Ла Нуева (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Нуева (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Нуева (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику